Novello steht für:
 Novello, Ort im Piemont, Italien
 Novello, italienische Bezeichnung für Jungwein

Novello ist der Familienname folgender Personen:

 Clara Novello (1818–1908), britisch-italienische Sängerin
 Clara Novello Davies (1861–1943), walisische Gesangslehrerin und Chorleiterin
 Don Novello (* 1943), US-amerikanischer Schauspieler und Drehbuchautor
 Ivor Novello (1893–1951), walisischer Entertainer
 Javier Novello, argentinischer Fußballspieler und -trainer
 Joseph Alfred Novello (1810–1896), britisch-italienischer Musikverleger
 Marie Novello (1884–1928), walisische Pianistin
 Rafael Novello († 2014), argentinischer Rechtswissenschaftler
 Ugo Novello (* 1931), italienischer Filmschaffender
 Vincent Novello (1781–1861), britisch-italienischer Musiker und Musikverleger